Kvalspelet till världsmästerskapet i futsal 2012 (CAF) var den afrikanska fotbollsfederationen CAF kvalturnering.

Förkval

Omgång 1

Omgång 2

Referenser

Fotnoter 

Världsmästerskapet i futsal 2012
Futsalåret 2012
2012 i Afrika
Futsal i Afrika